Ordet afdeling betyder bl.a. del af et hele - og har flere specialiseringer:
 Artilleriafdeling
 Sygehusafdeling
 Filmtitler:
 Afdeling D
 Afdeling Q
 DR's regionale afdelinger